Raphaël Dubois (arts) (1849-1929), Frans arts
Raphaël Dubois (kunstschilder) (1888-?), Belgisch kunstschilder